Konglong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Konglong (socken i Kina, Tibet), 
 Konglong (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar